CART sezona 2001 je bila triindvajseta sezona serije CART, ki je potekala med 11. marcem in 4. novembrom 2001.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači 
(legenda)

Pokal narodov 

2001 v športu
2001